Sloveens basketbalteam (mannen)
 Sloveens basketbalteam (vrouwen)